Karas (heilige), heilige binnen de Koptisch-orthodoxe Kerk.
 !Karas, bestuurlijke regio in Namibië.
 Karasgebergte, gebergte in in Namibië.
 Karas (Galang), dorp in Indonesië.
 Karas (Karas), dorp in Indonesië.
 Karas (Sedan), dorp in Indonesië.
 Caraș, rivier in Roemenië en Servië.
 PZL.23 Karaś, Poolse bommenwerper.
 Karas (taal), een taal uit Nieuw-Guinea.